Getúlio ou getulo — habitante da Getúlia, no séc. I a.C.
 Getúlio — agnome de Cosso Cornélio Lêntulo Getúlico, subjugador dos getúlios
Getúlio Vargas — presidente do Brasil
Getúlio (filme) — drama de 2014, cinebiografia do presidente Getúlio Vargas
Getúlio de Roma — mártir romano do século III
Getúlio Costa de Oliveira — futebolista, lateral-direita

Desambiguações de antropônimos